|}
Die San’yō-Shinkansen () ist eine 553,7 km lange Schnellfahrstrecke des japanischen Shinkansen zwischen Shin-Osaka und Hakata der Bahngesellschaft JR West. Der Name San’yō stammt von der gleichnamigen Teilregion in Chūgoku, durch die ein Großteil der Strecke führt.

Zwischenhalte liegen unter anderem bei Okayama, Hiroshima und Kokura. Der 161 km lange Abschnitt zwischen Shin-Osaka und Okayama wurde im März 1972 eröffnet; pro Tag nutzten 215 Züge die neue Trasse. Pro Stunde verkehrten je vier Hikari-Züge, mit wenigen Zwischenhalten, sowie vier Kodama-Züge mit Halt auf allen Unterwegsbahnhöfen. Dazu kommen Nozomi-Züge, die Tokyo und Hakata ohne Umsteigen verbinden, was eine Fahrtzeit von 5 Stunden ermöglicht.

Im März 1975 folgte der 393 km lange Streckenabschnitt zwischen Okayama und Hakata; die Zugbelegung der Gesamtstrecke lag bei 235 Zügen pro Tag.

Ende der 1980er Jahre verkehrten 200 Züge täglich über die Strecke, bei einer Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Im März 1989 wurde die Zugzahl auf 250 pro Tag angehoben.

Eine Verlängerung dieser Linie von Hakata nach Kagoshima über die Strecke der Kyūshū-Shinkansen ist seit März 2011 in Betrieb.

Bahnhöfe

Streckenverlauf 
Osaka mit seinem Bahnhof Shin-Osaka im Becken von Osaka (Yamashiro-Becken) wird westwärts nördlich der Bucht von Osaka entlang des Rokko-Bergrückens Richtung Kōbe verlassen. Entlang der Südabfälle des Kibi-Plateaus geht es weiter Richtung Westen, stets im Küstenhinterland, über Himeji in die Ebene von Okayama hinein. Vom Bahnhof aus wird Shikoku eisenbahntechnisch angeschlossen. Weiter im Hinterland gebaut, wird kurz bei Mihara die Seto-Inlandsee tangiert und dann durch das Jinseki-Plateau hindurch nach Hiroshima im Delta des Ota-Flusses gelangt. Entlang der Chugoku-Berge teils in Küstennähe, teils abkürzend im Hinterland, wird die Präfektur Yamaguchi erreicht. Bei Shimonoseki wird dann die Kammon-Straße im fast 19 Kilometer langen Shin-Kanmon-Tunnel gen Kyūshū hin unterfahren. Über Kitakyushu geht es dann nach Fukuoka in der gleichnamigen Ebene mit dem Endpunkt Bahnhof Hakata.

Weblinks

Einzelnachweise 

Shinkansen
Schnellfahrstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Osaka
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hyōgo
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Okayama
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hiroshima
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Yamaguchi
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Fukuoka
West Japan Railway Company